Ферреол:

 Ферреол Безансонский (ум. 212 или 215) — священномученик Безансонский, первый епископ Безансона.
 Ферреол из Вьенны (ум. 304) — Воин, мученик из Вьенны.
 Ферреол из Юзеса (530—581) — епископ Юзесский.

См. также 
 Ферреоль